Andrei Lwowitsch Polenow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Lwowitsch Polenow (Mediziner, 1871) (1871–1947), russischer Neurochirurg
 Andrei Lwowitsch Polenow (Mediziner, 1925) (1925–1996), sowjetischer Physiologe